Burgmannenhaus bezeichnet:

 einen Burgmannshof
Einzelne Burgmannenhäuser:
 Burgmannenhaus (Aremberg), Aremberg, Rheinland-Pfalz
 Burgmannenhaus Pavey, Erbach, Hessen
 Burgmannenhaus Rauschenberg, Hessen